Een bug-out bag, afgekort BoB, is een draagbare uitrusting die alle zaken bevat die nodig zijn om 72 uur te overleven. De nadruk ligt op evacuatie en niet op overleven op lange termijn. De bug-out bag is populair binnen de prepper-subcultuur, waar vaak gediscussieerd wordt over de ideale inhoud en uitrusting.

Inhoud
De inhoud van een bug-out bag varieert, maar bevat meestal:
genoeg water en voedsel voor 72 uur
een (beperkte) EHBO-koffer
een bron van vuur (bijvoorbeeld lucifers, auermetaal of een aansteker)
medicijnen
een lichtbron 
een zakmes 
ducttape en koord
een kompas

Externe link
Bug out Bag (BoB) op Preppers.nl

Rampenbestrijding
Tas